Rafael Trujillo ist der Name folgender Personen:

* Rafael Trujillo (Segler) (* 1975), spanischer Segler
 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891–1961), dominikanischer Diktator